NGC 4534 (другие обозначения — UGC 7723, MCG 6-28-10, ZWG 188.8, KARA 536, KUG 1231+357, PGC 41779) — спиральная галактика (Sd) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4534
Гончие Псы (созвездие)